Yo (groet)
Yo (Excuse Me Miss), nummer van de zanger Chris Brown
Yö, compositie van Erik Bergman

Zie ook
 Jo